Пи́тер Столт (; ) — американский кёрлингист.

Специализируется в основном на кёрлинге для смешанных пар (команд из двух человек — одного мужчины и одной женщины; ).

Достижения 
 : золото (), серебро (, , ), бронза ().
 : серебро (2000), бронза (1998, 1999).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Женат. Жена Морин Столт — тоже кёрлингистка, они играют в смешанной паре.

Окончил Висконсинский университет в Мадисоне.

Работает старшим инженером-электриком в компании Once Innovations Inc. (Плимут)

Начал заниматься кёрлингом в 1992, в возрасте 13 лет.

Примечания

Ссылки 
 Peter Stolt (E), 40  - Minneapolis, MN Background Report at MyLife.com

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне